Да́чне — село у Васильківському районі Дніпропетровської області. Населення становить 60 осіб. Орган місцевого самоврядування — Миколаївська сільська рада.

Географія 
Село Дачне розташоване в східній частині Васильківського району на річці Чаплина. Річка в цьому місці пересихає, на ній зроблено кілька загат. Поруч проходить автомобільна дорога .

На півдні межує з селом Зелена Роща, на сході з селом Миколаївка, на півночі з селом Відродження Петропавлівського району та на заході з селом Бровки.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Дніпропетровська область)

Джерела 
 Сайт Верховної Ради України
 Сайт Центральної виборчої комісії 
 Карта України 

Села Дніпропетровської області